Connettore VGA IBM – Connettore VGA introdotto da IBM nel 1987
 Connettore VESA VGA – Connettore VGA proposto dalla Video Electronics Standards Association (VESA) nel 1994, come superamento dello standard IBM con l'introduzione del supporto Plug and Play. Venne adottato praticamente da tutti i produttori di monitor a partire dal 1995. È il connettore attualmente in uso sulle connessioni scheda video – monitor analogiche.